Пустаи () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Пустаи, Арпад Янош (1930—2021) — британский биохимик венгерского происхождения.
 Пустаи, Лиза (род. 2001) — венгерская фехтовальщица-саблистка.